

Patronyme 
Ridel est un nom de famille français ; il est surtout localisé en Normandie, principalement en Seine-Maritime. Il est notamment porté par : 

 Curd Ridel (né en 1963), dessinateur et scénariste de bandes dessinées français ; 
 Léopold Ridel (1852–1910), architecte voyer français ; 
 Louis Ridel (1866–1937), peintre, sculpteur, décorateur et médailleur français ;
 Félix-Clair Ridel (1830–1886), missionnaire français.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand